Lider opozycji (Australia)
 Lider opozycji (Irlandia)
 Lider opozycji (Wielka Brytania)